Tom Sawyers Abenteuer steht für:

 Die Abenteuer des Tom Sawyer, Roman von Mark Twain (1876)
 Les Aventures de Tom Sawyer, Originaltitel von Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer, französisch-deutsche Fernsehserie von Wolfgang Liebeneiner (1968)
 Tom Sawyers Abenteuer (1973), US-amerikanischer Film von Don Taylor
 Tom Sawyers Abenteuer (1980), japanische Anime-Fernsehserie